Un graphe de liaisons désigne : 
 en théorie des systèmes, un graphe représentant les flux d'énergie dans un système physique, voir Graphe de liaisons ;
 en génie mécanique, un graphe représentant les liaisons mécaniques entre les pièces du mécanisme, Graphe des liaisons cinématiques.